Journet peut faire référence à :

Patronymes 
Alain Journet (né en 1941) est un homme politique français, membre du Parti Socialiste.
Charles Journet (1891-1975) est un théologien catholique suisse d'expression francophone.
Élise-Marie–Thomase Journet, est une peintre et lithographe, née en septembre 1812 à Paris, morte à Paris le 24 novembre 1866.
 Étienne Louis Journet, (1716-1775), a été intendant d'Auch d' jusqu'à sa disgrâce et son rappel à Paris en  où il se suicide. 
Jean Journet, (1799-1861), est un utopiste français se définissant lui-même comme « apôtre fouriériste ».
Marcel Journet (1867-1933), est une basse française.
Marcel Journet (1895-1973) est un acteur français.
Terence Journet (1919-2000), écrivain, dramaturge et auteur néo-zélandais de roman policier.

Géographie 
Journet est une commune française, située dans le département de la Vienne et la région Poitou-Charentes.

Homonymie de patronyme